Adicija je lahko:

 adicija (kemija) - kemijska reakcija, pripajanje na dvojno ali trojno vez.
 adicija (logika) - oblika enostavnega logičnega argumenta
 adicija (matematika) - matematična operacija,  seštevanje